Baronesa — título nobiliárquico, feminino de barão
Baroneza (locomotiva) — primeira movida a vapor no Brasil
Vitória-régia ou baronesa — planta aquática da região amazônica
Baronesa (Osasco) — bairro da cidade de Osasco, estado de São Paulo

Ver também 

Desambiguação